Петобой е спортна дисциплина. Може да се отнася за:
 авиационен петобой
 военен петобой
 военноморски петобой
 древноолимпийски петобой
 лекоатлетически петобой
 модерен петобой